Palazzotto ima više značenja:
 Palazzotto, Torino
 Palazzotto, Vicenza